Castor et Pollux, aussi appelés « Dioscures », sont deux héros de la mythologie grecque. Ce nom peut également désigner :
 Castor et Pollux, une tragédie lyrique française de Jean-Philippe Rameau (1737) ;
 Castor et Pollux, deux éléphants du Jardin des plantes de Paris, abattus et mangés pendant le siège de Paris (1870) ;
 Castor et Pollux, deux satellites français lancés en 1975 ;
 Castor et Pollux, deux étoiles de la constellation des Gémeaux ;
 Castor et Pollux, deux sommets voisins de plus de  dans les Alpes valaisannes ;
 Castor (P901) et Pollux (P902), patrouilleurs de la composante marine de l'armée belge ;
 Castor et Pollux,  une sculpture de Salvador Dali (1975) ;
 Castor et Pollux, deux frères jumeaux fils de Dionysos dans Percy Jackson.

Voir aussi